Všestudy (okres Chomutov), Tsjechische gemeente in de regio Ústí nad Labem.
 Všestudy (okres Mělník), Tsjechische gemeente in de regio Midden-Bohemen.